Досенко — українське прізвище.

 Досенко Віктор Євгенович (1970, Львів , УРСР) — український патофізіолог, генетик.
 Досенко Євген Іванович (1945) — український композитор, диригент.
 Досенко-Журба Олександр Васильович (10 липня 1892 — 14 квітня 1959) — український співак-бандурист.

Українські прізвища
Прізвища на -енко